Абашѝдзе е грузинска фамилия, която може да се отнася за:

 Васо Абашидзе – актьор
 Григол Абашидзе – писател
 Ираклий Абашидзе – писател и философ